Scleroconcha är ett släkte av kräftdjur. Scleroconcha ingår i familjen Philomedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Scleroconcha